Оле́г Фёдорович Ма́русев () — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр и телеведущий, театральный педагог. Заслуженный артист Российской Федерации (1993), кандидат философских наук.

Биография 
Родился 2 октября 1944 года в Ташкенте. Детство прошло в Херсоне. В 1963—1966 годах проходил службу в Советской Армии, гвардии сержант, награждён юбилейной медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне». В конце 1960-х годов, после окончания Днепропетровского государственного театрального училища, работал в театре Геннадия Юденича «Скоморох». Но властям театр пришёлся не по душе, и, после нескольких лет гонений, театр расформировали. Кроме того, два года был конферансье в джаз-оркестрах под управлением Эдди Рознера (в Москве и Гомеле) и, продолжив образование, получил дипломы режиссёра в Государственном институте театрального искусства (ГИТИС) и театроведа — в Киевском государственном институте театра и кино.

Позже ушёл на телевидение, где проработал 35 лет (с 1971 по 2006 год). За это время он создал несколько цикловых программ: «Концерт после концерта», «С песней по жизни» и «После смены» (Первая программа ЦТ), «Под знаком зодиака» (1-й канал Останкино), «Пойми меня» (ОРТ, НТВ), «Щедрое лото» и «Щедрый миг» (REN TV), «Старая квартира»
(РТР), «Преферанс по пятницам» (Спорт) и другие. В последние годы Олег Марусев отошёл от телевидения и вновь вернулся в театр. На этот раз — в «Театр Луны». Снимался в кино.

В начале 2000-х годов был руководителем пресс-службы (пресс-секретарём) располагавшегося на Голубинской улице в Москве развлекательного аквапарка «Трансвааль-парк», обрушившегося вечером субботы 14 февраля 2004 года.

С 2010 года до конца жизни являлся председателем попечительского совета Международного центра Искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр», а также председателем жюри Международного фестиваля искусств «Арт-Изо-Фест». Преподавал в Высшей школе кино и телевидения «Останкино».

Смерть 
Скончался на 77-м году жизни 14 апреля 2021 года в Москве после продолжительной болезни. Прах захоронен 26 апреля на Алексеевском кладбище в Москве.

Личная жизнь 
Супруга Алла Марусева, вместе они были с 1979 года. От этого брака родилась дочь — Наталья.

Фильмография 

 1970 — «Крушение империи» — хозяин дирижабля
 1979 — «Возвращение чувств» — Раиль
 1990 — «Адвокат» («Убийство на Монастырских прудах») — кандидат в мэры Алексашин
 1997 — «Графиня де Монсоро» — де Крийон
 1998 — «Кто, если не мы» — директор школы
 2000 — «Марш Турецкого» — Леонид Богачёв, руководитель фирмы «Махаон» (фильм № 1 «Лекарство для покойника»)
 2002 — «Джокеръ» — Степан
 2002 — «Пятый Ангел» — депутат Акимушкин, приятель Глухарёва
 2003 — «Дни Ангела» — Григорий, управляющий рестораном
 2004 — «Воры и проститутки. Приз — полёт в космос» — кандидат в президенты США Ларри
 2004 — «Ералаш № 184»: «Лагерь моей мечты» — Апполинарий Семёнович, директор лагеря
 2005 — «Охота на изюбря» — эпизод
 2005 — «Гибель империи» — владелец аттракциона «Цеппелин» (1-я серия «Демон»)
 2005 — «Неотложка-2» — Андрей, депутат (2-я серия «Автобус»)
 2005 — «Очарование зла» — Крымов
 2006 — «Лифт» — муж
 2007 — «Театр Луны, или Космическая дурочка 13.28» — вахтёр
 2007 — «Эксперты» — Владимир Алексеевич Мозжунин, режиссёр (фильм № 11 «Последняя роль»)
 2009 — «Огни большого города» — Иван Сергеевич, хирург, приёмный отец Лики
 2011 — «МУР. Третий фронт» — Тарас Игоревич Минин, артист
 2013 — «Партия для чемпионки» — Олег Фёдорович, издатель
 2014 — «На одном дыхании» — Красавин
 2017 — «Победители» — генерал-прокурор

Спектакли в Театре Луны 
 Городской мюзикл «Маяковский» — Человек с двумя поцелуями
 «Королева» («Нельская башня») — Ангерран де Мариньи
 «Жена на бис» — Марко
 «Ночь нежна» — Девре Уоррен
 «Матри — Архат» — Генерал Ной-старший
 «Ордалии» — Туз Жан Силович
 «Диагноз: Эдит Пиаф» — Доктор Тиссо
 «Природный экстрим» — Царь
 «Профессиональный инстинкт» — Судья
 «Рококо» — Одинокий

Награды и звания 
 Орден Дружбы (2010) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства
 Заслуженный артист Российской Федерации (1993) — за заслуги в области искусства
 Кандидат философских наук
 Профессор Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС)
 Заведующий кафедрой актерского мастерства МИТРО
 Действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН)

Награды и номинации 
 Лауреат Первого Московского конкурса артистов эстрады
 Лауреат Всесоюзного конкурса молодых исполнителей

Отзывы

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Театра Луны
 Арт-Изо-Фестиваль
 Олег Марусев и Маргарита Майская
 

Конферансье
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Выпускники Днепропетровского государственного театрально-художественного колледжа
Телеведущие НТВ
Кавалеры ордена Дружбы (Россия)
Педагоги ГИТИСа
Персоналии:Театр Луны
Кандидаты философских наук
Похороненные на Алексеевском кладбище